Trnjani je lahko:
 Trnjani, Doboj (Bosna in Hercegovina)
 Trnjani, Dragalić (Hrvaška)